Marquage peut désigner:
Marquage : Opération de Police  c'est une "course-poursuite" dans le langage usuel
Marquage-recapture
Marquage-recapture pour la conservation des populations
Marquage Battenburg
Marquage CCC
Marquage CE
Marquage E
Immunomarquage
Marquage Immunogold
Marquage QB
Marquage SFDA
Marquage au fer
Marquage de l'action de l'État en mer
Marquage des acides nucléiques
Marquage des œufs
Marquage isotopique
Marquage neuronal
Marquage numérique
Marquage préformé
Marquage électronique de la faune sauvage

Marquage routier 
Marquage au sol
Marquage routier
Marquage routier préfabriqué
Marquage des routes en milieu urbain en France
Marquage d'une route de rase campagne en France
Marquage d'un ralentisseur en France
Marquage d'un stop en France
Marquage du stationnement en France
Marquage d’une route de rase campagne en France
Marquage de nuit visible par temps de pluie
Marquage d’une route en section courante en France

Voir aussi 
 Martelage forestier